Ванесса Крон (; род. 29 октября 1990, Орора, Онтарио) — канадская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. В паре с Полем Пуарье становилась чемпионкой Канады (2011), бронзовым призёром чемпионата четырёх континентов (2011) и участницей Олимпийских игр (2010).

Карьера 
Начала заниматься фигурным катанием в 1995 году. В 2001 году образовала танцевальную пару с Полем Пуарье. Помимо танцев на льду, Крон выступала в одиночном катании. Как одиночница финишировала тринадцатой на чемпионате Канады среди юниоров 2008. В том же году в паре с Пуарье завоевала серебро юниорского чемпионата мира.

В сезоне 2008/2009 танцоры заняли второе место на Гран-при Канады, который был для них дебютом на турнирах серии Гран-при. На втором этапе, проходившем во Франции пара оказалась четвёртой, благодаря чему Крон и Пуарье стали вторыми запасными в финале серии. На чемпионате Канады 2009 года дуэт финишировал на второй строчке.

По результатам чемпионата мира 2009 фигуристы квалифициовались на домашнюю Олимпиаду, где заняли четырнадцатое место. В следующем сезоне они стали чемпионами Канады и завоевали бронзовые медали чемпионата четырёх континентов. В борьбе за третье место они, менее чем на один балл, опередели соотечественников Уивер и Поже.

В июне 2011 года пара прекратила десятилетнее сотрудничество и объявила о намерении продолжить карьеру с другими партнёрами. Через год Крон начала кататься с датчанином Николаем Сёренсеном, намереваясь выступать за Канаду. Но они не выходили на соревновательный лёд, вследствие чего Сёренсен образовал пару с Лоранс Фурнье Бодри.

Крон по завершении карьеры работала тренером по катанию с фигуристами и хоккеистами.

Результаты 
(Выступления в одиночном катании)

(Выступления в танцах на льду в паре с Полем Пуарье)

Примечания

Ссылки 

 
 Ванесса Крон на официальном сайте Олимпийского комитета Канады.

Родившиеся в Ороре (Онтарио)
Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года